Kriss van Valnor kan verwijzen naar:

 Kriss van Valnor (stripalbum), een album uit de striptekenserie Thorgal
 Kriss van Valnor (stripfiguur), een van de hoofdrolspeelsters uit de serie  
 een serie rond de persoon Kriss van Valnor in de De werelden van Thorgal.